Chalinus (, от  «уздечка, путы») — род перепончатокрылых насекомых из реликтового семейства оруссиды (Orussidae). Около 10 видов.

Ареал 
Африка (южная, западная, восточная и центральная), Западная Палеарктика (Израиль).

Описание 
Среднего размера оруссиды, длина от 8 до 23 мм. Основная окраска зелёная или голубовато-зелёная металлически блестящая. Лабиомаксиллярный комплекс ротовых органов сильно редуцирован, состоит из одного нижнечелюстного и одного нижнегубного члеников. Биология почти неизвестна, кроме информации о том, что вид C. somalicus был выведен из растения Rinorea conval-lariiﬂora (Violaceae), заражённого жуками-усачами Cerambycidae. Монофилия рода твёрдо установлена филогенетическими исследованиями, подтверждена уникальными признаками таксона (наличием полностью развитого продольного киля на передних голенях и другими признаками), так что его иногда выделяют в отдельное подсемейство Mocsaryinae или, как минимум, в трибу Mocsaryini (вместе с родом ).
 
Таксон Chalinus был впервые выделен в 1897 году немецким гименоптерологом Фридрихом Вильгельмом Коновым (Friedrich Wilhelm Konow, 1842—1908) на основании типового вида  (ранее описанного как . Морфологически и филогенетически близок к роду . Около 10 видов.

  — Марокко
  — Демократическая Республика Конго
  — Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР
  — Габон
 
  — Танзания
  — Демократическая Республика Конго
  — Кения, Сомали
  — Израиль, ЦАР, Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигерия

Примечания

Литература 

 
 Vilhelmsen, L. 2007. The phylogeny of Orussidae (Insecta: Hymenoptera) revisited. Arthropod systematics & phylogeny, 65: 111—118.

Ссылки 

 
 

Оруссиды
Роды перепончатокрылых
Живые ископаемые